Heukemes ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Heukemes (* 1951), deutscher Ultramarathonläufer
 Berndmark Heukemes (1924–2009), deutscher Archäologe